Тикша может означать:

 Реки
 Тикша — река в России, протекает в Ленинградской области.
 Тикша — река в России, протекает в Мурманской области.

 Озёра
 Тикша — озеро в Муезерском районе Республики Карелия.

 Населённые пункты
 Тикша — заброшенное село в Кандалакшском районе Мурманской области.
 Тикша — посёлок в Муезерском районе Республики Карелия.